Close My Eyes (film), film uit 1991 geschreven en geregisseerd door Stephen Poliakoff
Close My Eyes (album), album uit 2003 van The Slackers
Close My Eyes (Mariah Carey), single uit 1997
Close My Eyes (Sander van Doorn), single uit 2009